Le nom Alexandre dos Santos est porté par les personnes suivantes :
 Alexandre José Maria dos Santos (1924- ), un cardinal du Mozambique ;
 Ricardo Alexandre dos Santos (1976- ), dit Ricardinho, un footballeur brésilien ;
 Alessandro dos Santos (1977- ), un footballeur brésilien devenu japonais ;
 Alexandre dos Santos (1979- ), dit Zuméo, un animateur de radio et de télévision français.